Buthiers (Haute-Saône)
 Buthiers (Seine-et-Marne)